Orlovača est un toponyme qui peut désigner :
 Orlovača, une localité de Bosnie-Herzégovine située sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie ;
 Orlovača, un des cimetières principaux de Belgrade, la capitale de la Serbie ; il est situé dans la municipalité de Čukarica.